

Sigle 
 Nagoya Stock Exchange – borsa valori giapponese
 Nairobi Securities Exchange (fino al 2011 Nairobi Stock Exchange) – borsa valori keniota
 National Stock Exchange – borsa valori indiana
 Nigerian Stock Exchange – borsa valori nigeriana
 Norwegian Air Sweden – compagnia aerea svedese

Codici 
 NSE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto North Whiting Field di Milton (Stati Uniti d'America)
 NSE – codice vettore ICAO della compagnia aerea colombiana SATENA
 nse – codice ISO 639-3 della lingua nsenga